Goodwrench 200 bezeichnet

 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 1992, siehe Heluva Good! 200
 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Richmond International Raceway in der Saison 1992, siehe Lipton Tea 250